Чорновіл (Чорновол) — українське прізвище, існує також в русифікованих формах; 
Чорноволов, Черновалов.

Чорновіл
 Чорновіл Андрій В'ячеславович — український політичний діяч, син В'ячеслава Чорновола
 Чорновіл В'ячеслав Максимович — український політичний діяч
 Чорновіл Дмитро Семенович — український архітектор
 Чорновіл Тарас В'ячеславович — український політичний діяч, син В'ячеслава Чорновола
 Чорновіл Тетяна Петрівна — українська поетеса й письменниця

Див. також 
 Чорновол

Українські прізвища